Maayyafushi, Mayyafushi , Meyyafushi ou Mayyaafushi est un nom propre qui peut désigner :
 Maayyafushi , une île de la subdivision d'Alif Alif aux Maldives ;
 Maayyafushi , une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives.